Ален Хелффрич (; ) — американский легкоатлет (бег на короткие и средние дистанции), чемпион летних Олимпийских игр 1924 года в Париже, мировой рекордсмен.

Биография 
Родился в Йонкерсе (штат Нью-Йорк). Он был одним из сильнейших бегунов на средние дистанции в Америке в 1920-х годах. Хелффрич становился чемпионом  в беге 880 ярдов в 1921, 1922 и 1925 годах. Будучи студентом Пенсильванского университета, он выигрывал чемпионаты Национальной ассоциации студенческого спорта в беге 880 ярдов в 1922 и 1923 годах и чемпионаты  в 880 ярдах в 1923 году и в беге 440 ярдов в 1924 году.

На Олимпийских играх в Париже Хелфрич пробежал заключительный этап в американской команде в эстафете 4×400 метров (Коммодор Кохрен, Оливер Макдональд, Уильям Стивенсон, Ален Хелффрич), которая выиграла золотую медаль с мировым рекордом 3:16,0 с, опередив команды Швеции и Великобритании.

Хелфрич был единственным бегуном, который победил Пааво Нурми, когда финн совершал поездку по Соединённым Штатам в 1925 году, одержав победу в беге на полмили на . Он прервал победную серию Нурми из 121 победы, начавшуюся в 1921 году.

После своей беговой карьеры Хелффрич работал на соревнованиях по лёгкой атлетике в Нью-Йорке с 1930 по 1955 год. До своей кончины в возрасте 93 лет он был президентом нью-йоркского отделения олимпийцев Соединённых Штатов.

Примечания

Ссылки 

Бегуны на короткие дистанции США
Бегуны на средние дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике